ET ima više značenja:

 Etanolamin-fosfat citidililtransferaza, enzim
 Et (naselje)

Takođe, et može da se odnosi i na:
 @, tipografski karakter koji se koristi u adresi elektronske pošte